Utenbach (Saksen-Anhalt)
Utenbach (Thüringen)